Le designazioni di Bayer per le stelle h Velorum e H Velorum sono distinte; a causa di limitazioni del software di Wikipedia che forza la lettera iniziale maiuscola, entrambe le designazioni puntano qui. Le stelle sono:

h Velorum (HD 75630)
H Velorum (HD 76805)